Cette page est une annexe à l'article « canal de la Marne au Rhin ».

Profil 

De Vitry-le-Francois (Pk 000.000) à Frouard (Pk 154.600)

(1) Nivellement général de la France

Tracé 

Légende du Schéma

Meuse
Meuse
Cours d'eau dans la Meuse